William Dunbar (1460-1520), poète écossais ;
 William Dunbar (1750-1810), marchand, naturaliste, astronome et explorateur américain ;
 William Dunbar, personnage de la série télévisée d'animation Code Lyoko.